Bartlewo ist ein polnischer Ortsname:
 Bartlewo (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Barlowo, 1938 bis 1945 Barteln, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Bartlewo (Lisewo), Ort im Powiat Chełmiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bartlewo (Polanów), Ort im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern